I Maggi sono un'importante famiglia nobiliare di Brescia. Si diffusero poi a Milano, Cremona e Piacenza.

Maggi di Brescia 

Sebbene le loro origini siano ancora avvolte nella leggenda, già all'inizi del XII secolo essi sono ricordati nei cognomi della città di Brescia nelle forme di Madii, Mazi, de Madiis, de Mazis, de Madio.

Discendenti diretti della antica casata nobiliare Maggi sono tuttora presenti nella provincia di Brescia.

Risulta un cognome piuttosto diffuso in città nel XII secolo. Già nel XIII i Maggi erano la famiglia più rappresentativa e facoltosa della provincia. Dal punto di vista politico erano schierati all'interno della domus Guelforum Magnatum, che si contrapponeva al partito ghibellino guidato da Griffo de Griffis, detto Griffolino.

Nel 1243 troviamo un Manuele Maggi a guida della repubblica di Genova, nel 1247 lo stesso è eletto podestà di Piacenza, mentre nel 1251 passava alla città di Parma. Della famiglia facevano parte anche due vescovi di Brescia: Berardo Maggi (?-1308) e Federico Maggi .

Esponenti dei Maggi di Brescia 
 Franceschina Maggi (XIII secolo), nobildonna, moglie di Guido dei Bonacolsi
 Emanuele Maggi (XIII secolo), politico, podestà di Milano, Genova, Piacenza e Parma; fu padre del vescovo Berardo
 Berardo Maggi (XIV secolo), vescovo
 Federico Maggi (XIV secolo), vescovo
 Berardo Maggi (1818-1885), parlamentare del Regno d'Italia
 Aymo Maggi (1903-1961), pilota automobilistico

Arma dei Maggi di Brescia 
D'azzurro, a tre fasce d'argento alias fasciato di azzurro e di argento.

Albero genealogico

Maggi di Cotone 
Tra il Duecento e il Quattrocento troviamo anche la dinastia dei Maggi di Cotone, legata ai Senesi in opposizione alla dominazione degli Aldobrandeschi nella Toscana meridionale, in un'area a cavallo tra la valle dell'Ombrone e le colline dell'Albegna e del Fiora. Oltre al Castello di Cotone, possedevano il Castello di Montepò, il Castello di Colle Massari, il Castello di Vicarello e il Castello della Sabatina, imponenti strutture fortificate sparse nei territori comunali di Scansano, Cinigiano e Campagnatico

Discendenti diretti de questa antica casata nobiliare Maggi, le "Cotoner" sono tuttora presenti nella isola di Maiorca.

Maggi di Parabiago 

Intorno al 1490 compare a Milano un ramo della famiglia con capostipite Matteo, che ebbe due figli Giovanni Antonio e Giovanni Ambrogio, entrambi ricchi mercanti, i quali avevano un palazzo signorile in città, presso la Parrocchia di San Vittore a Teatro; nel 1606 Giuseppe Maggi acquistò fuori città, a Parabiago una villa signorile con podere annesso da un certo Lodovico Longone; suo figlio Luigi (m. 23 maggio 1680) ne ampliò i possedimenti in campagna. All'inizio dell'Ottocento, con Francesco Maria, possedevano in Parabiago una proprietà di circa 500 pertiche di terreno.

Altri esponenti del ramo da citare furono:
 Carlo Giuseppe, Deputato dell'Estimo a Parabiago tra il 1766 ed il 1770
 un secondo Luigi, Parroco di Golasecca dal 1798
 Francesco Maria, anch'esso Deputato dell'Estimo intorno al 1800
 Giuseppe, dal 1845 sacerdote presso il Santuario della Colorina di Nerviano
 Emma Maggi, (1900-1985), nobildonna, moglie di N.H. Ulisse Derba
 Plinio Maggi, (1933-2019), cantautore

Sul finire del XIX secolo, l'ultimo del ramo, Domenico che fu Sindaco di Parabiago, dovette vendere gli immobili a causa delle scarse finanze familiari, a favore della famiglia Prandoni.

Maggi/Magio di Cremona 
Dal paese di Gradella al Vho di Piadena ai Palazzi ora Grasselli ed Affaitati in Cremona, i Maggi, antichi discendenti della Gens Magia, hanno lasciato testimonianze in questa città.
Secondo l'abate Isidoro Bianchi (regio professore del Liceo e censore, estensore del testo "Antichi Monumenti della Gens Magia", 1793) i Magio arrivarono a Cremona già in epoca romana con Gneo Pompeo Magio, prefetto de' Fabri, console amico di Cesare e Pompeo.

Maggi di Milano 
 Ippolita Maggi (1555-?), nobildonna, moglie di Alfonso Gonzaga, marchese di Castel Goffredo
 Giovanni Antonio Maggi (1583 ca.-1649), abate del Duomo di Castiglione delle Stiviere

Note

Bibliografia 
 
Le informazioni del paragrafo Maggi di Parabiago, sono tratte da:
 Alessandro Giulini, Di un ramo ignorato del casato Maggi, dal Giornale Araldico n.2, Rocca San Casciano, tipografia Cappelli, 1905
 Don Marco Ceriani, Storia di Parabiago, vicende e sviluppi dalle origini ad oggi, pagine 184-187, Unione Tipografica di Milano, 1948
 Egidio Gianazza, Uomini e cose di Parabiago, pagina 96, Comune di Parabiago, 1990

Altri progetti